Rorschachtest (rorschachinktvlekkenmethode)
Research In Motion, een Canadees bedrijf
Restauratie Integratie Mechelen
Rim (rivier), een rivier in Thailand
Rim (Buzet), een plaats in de Kroatische gemeente Buzet